Lord Guildford Dudley, född omkring 1535, död 12 februari 1554 i London, var gift med niodagarsdrottningen Jane Grey. Han var son till John Dudley, 1:e hertig av Northumberland och Jane Dudley.

Jane Grey och Lord Guildford Dudley avrättades för högförräderi.

Anfäder

Källor

Noter

Webbkällor

Externa länkar 

Födda 1535
Avlidna 1554
Män
Personer som blivit avrättade genom halshuggning
Personer under Tudoreran
Personer som blivit avrättade av England under 1500-talet
Gravsatta i St Peter ad Vincula
Prinsgemåler